Воробино — название населённых пунктов:

Россия 
 Воробино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Воробино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Воробино — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Воробино — деревня в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Воробино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Воробино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Воробино — урочище Москвы, в районе современной улицы Воронцово Поле и не сохранившейся церкви Николая Чудотворца в Воробине.

Примечания